Provelengios ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantinos Provelengios (1800–1880), griechischer Politiker